Narodna obrana (dnevni list, Osijek)
 Narodna odbrana, srpska nacionalistička organizacija osnovana 1908. godine

Izvori